Кэ́лен А́мнелл () — один из ключевых персонажей произведений Терри Гудкайнда из циклов «Меч Истины» и «Дети Д’Хары»

История основных произведений автора началась с этого персонажа, когда в 1993 году у Терри Гудкайнда родилась идея написать книгу, первым персонажем стала Исповедница Кэлен Амнелл.

Предыстория 
За три тысячи лет до событий, описываемых в цикле «Меч Истины», в мире все волшебники обладали обеими сторонами магии — Приращения и Ущерба. В то время между ними разразилась кровопролитная война. Для допросов преступных магов у волшебника Мерритта родилась идея создать Исповедницу, наделённую магической силой разрушать личность человека, заменяя её на бесконечную преданность себе, путём простого прикосновения. Первую Исповедницу звали Магда Сирус. Члены Совета Эйдиндрила, удовлетворенные результатами работы волшебника, приняли решение создать целый Орден Исповедниц с дворцом в городе волшебников и столице Срединных Земель — Эйдиндриле. Как самая сильная, Магда Сирус получила титул Матери-Исповедницы.

Магия Исповедницы имеет свои особенности: она расходуется вся сразу, и для её восстановления требуется время — от двух часов, как у Кэлен, до двух-трёх суток, как у её названной сестры Дэни.

Биография 
Кэлен — ключевой персонаж цикла. Хрупкая и стройная девушка с длинными каштановыми волосами (длина волос в Срединных Землях показывает статус человека, Мать-Исповедница могла носить самые длинные волосы), зелеными глазами, одетая в длинное белое платье. Защищает интересы народов Срединных Земель. Возглавляет Совет Срединных Земель. В будущем жена Ричарда Рала. Кэлен с самого рождения растили по законам клана исповедниц, её мать «прикоснулась» к королю Галеи Вайборну Амнеллу (отцу Кэлен) и подчинила себе его волю, отец обучил Кэлен искусству ведения войны, которое не один раз помогало ей на протяжении серии книг.

Кэлен является необычной Матерью-Исповедницей. Во-первых, она вторая Мать-Исповедница, которая смогла любить человека и не касаясь его своей властью, так как они любят друг друга истинной настоящей любовью. Во-вторых, мать Кэлен не научила её пользоваться Кон-Дар, но Кэлен всё равно смогла призвать «Кровавую Ярость», первый раз, когда решила, что Ричарда убили, а в дальнейшем пытаясь защитить его от различных опасностей. В-третьих, Кэлен самая молодая Мать-Исповедница в истории.

Генеалогическое древо Кэлен

Различия с сериалом 
 В сериале во время исповеди у Кэлен чернеет вся радужная оболочка глаза, а у исповедуемых и глазной белок. В цикле книг подобных эффектов не описывалось, но в этот момент был слышен «беззвучный гром».
 В цикле «Меч Истины» во время Кон-Дар Кэлен вызывала молнии, в сериале это не было отражено.
 В сериале Кэлен и Ричард поняли, что могут быть вместе только в конце второго сезона, в цикле «Меч Истины» это случилось в конце «Первого правила волшебника».
 По книгам отец Кэлен — Вайборн Амнелл, король Галеи, не доживший до времени, в котором развертываются основные события; в сериале он простой человек, присутствующий в 14 серии второго сезона.
 В сериале сестра Кэлен — Дэни, появляется на экране в нескольких сериях. По книге, она погибает до начала повествования «Первого правила волшебника» и является лишь названной сестрой, а не родной, как в сериале.
 Согласно книге, Кэлен — Мать-Исповедница, избранная ещё до начала повествования «Первого правила волшебника», а также последняя из живущих исповедниц. Однако в сериале Кэлен становится Матерью-Исповедницей только в 10 серии первого сезона, а новость о том что она последняя исповедница приходит только в 3 серии второго сезона.
 В цикле романов белое платье имеет право носить лишь Мать-Исповедница, однако в сериале Кэлен, ещё будучи рядовой исповедницей, носит белое платье, также белое платье носит Исповедница из восьмой серии первого сезона.
 В цикле романов у Кэлен зеленые глаза, в сериале — голубые.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Цикл «Меч Истины» на fantlab.ru

Персонажи мира «Меча Истины»
Вымышленные женщины